Пандемия COVID-19 в Вануату является частью продолжающейся во всём мире пандемии коронавирусной болезни (COVID-19), вызванной новым коронавирусом (SARS-CoV-2). Вирус достиг Вануату 11 ноября 2020 года, заразил одного человека в карантине (который через три недели выздоровел), и на этом остановился. До марта 2021 года Вануату являлась одной из немногих стран Земли с такой, рекордной по числу заразившихся, статистикой распространения пандемии. Однако 6 марта 2021 года в карантине были зафиксированы два новых случая заражения, а 29 октября этого же года ещё два. Но к 23 декабря 2021 года активных случаев заражения в стране не осталось.

25 февраля 2022 года было зарегистрировано 11 новых случаев заражения, за которыми последовал резкий рост их числа, и к 29 марта общее число заражений составило уже 2633, включая 1649 активных; ни одной смерти от вируса при этом зарегистрировано не было.

Министерство здравоохранения Вануату постоянно публикует сведения о протекании пандемии в стране на сайте https://covid19.gov.vu.

Предыстория 
12 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что новый коронавирус был причиной респираторного заболевания в группе людей в городе Ухань, провинция Хубэй, Китай, о чём было сообщено ВОЗ 31 декабря 2019 года.

Коэффициент летальности в случае COVID-19 был значительно ниже, чем в случае атипичной пневмонии, но передача инфекции была значительно выше, причём общее число погибших было значительным.

Хронология

Март 2020: введение чрезвычайного положения 
16 марта 2020 года для прибывающих в Вануату были введены ограничения и карантинные меры. 22 марта медицинские власти Вануату заявили, что все тесты работников туристической отрасли на коронавирус оказались отрицательными. 26 марта президент Таллис Обед Мозес объявил в стране чрезвычайное положение. Турист на круизном судне, посетивший остров Анейтьюм и показавший положительный тест на вирус, был водворён на этом острове в карантин. У жителей острова были собраны образцы крови и отправлены в Новую Каледонию на тестирование.

Ноябрь 2020: первое заражение 
11 ноября Республика Вануату заявила о первом случае проявления симптомов: у 23-летнего путешественника, прибывшего в страну из США через Сидней и Окленд. Он прибыл в Вануату 4 ноября и был посажен на карантин в Центральный госпиталь Порт-Вилы без симптомов, но 10 ноября выдал положительный тест. Премьер-министр Вануату Боб Лафман заявил, что все контактировавшие с заражённым были отслежены и также помещены в карантин. Впоследствии сообщалось, что заражённый был пастором мормонской церкви, и заражён он был в США.

Декабрь 2020: первое выздоровление 
2 декабря Республика Вануату подтвердила, что человек, показавший позитивный тест на COVID-19 в ноябре, теперь показывает негативный тест.

Январь 2021: задержание китайских и российского судов 
В рамках противодействия пандемии, в январе 2021 года Республика Вануату задержала попавшие в её воды две китайские лодки Dong Gang Xing 13 и 16 с 14 моряками (около острова Хиу) и российскую яхту «Милонга» с тремя членами экипажа (около Люганвиля). Задержанным была оказана консульская помощь, а также помощь пресной водой и топливом Находящиеся на судах были водворены в карантин перед тем, как пройти допрос на предмет целей нахождения в водах Вануату и по подозрению в незаконном рыболовстве.

Март 2021: возвращение вируса 
6 марта в карантинной зоне было выявлено 2 новых случая COVID-19, у сотрудников базирующейся в Порт-Вила иностранной компании: мужчины и женщины, прибывших в Республику чартерным авиарейсом в феврале, что вернуло Вануату в «сценарий 2A: Подтверждённые случаи в карантине (пограничные случаи)».

Задержанные в январе российские моряки из Татарстана, совершавшие кругосветное плавание на «Милонге», были отпущены.

Апрель 2021: первая смерть: филиппинец на берегу 
11 апреля на пляже столицы Порт-Вила было найдено выброшенное на берег тело филиппинского рыбака, который, как выяснилось, был заражён COVID-19. Однако осталось неясным, умер ли он от вируса, или по другой причине.

Лето 2021: вакцинация 
2 июня 2021 года в Вануату началась кампания по вакцинации. На 21 августа 2021 года в страну было поставлено 64 тысячи доз:
 20 тысяч AstraZeneca от COVAX,
 24 тысячи Sinopharm от правительства Китая, и
 20 тысяч AstraZeneca от правительства Австралии.

Вануату продолжала оставаться в Сценарии 1 (отсутствие активных случаев заражения), в который вернулась после выздоровления в карантине двух заражённых, выявленных в марте.

Был зафиксирован 151 случай негативной иммунной реакции на вакцинацию, в том числе 8 тяжёлых, однако ни одной смерти от вакцинации зафиксировано не было.

Осень 2021: новая волна из Новой Каледонии 
29 октября 2021 года вирус был обнаружен ещё у двух человек, находящихся в карантине после возвращения из Новой Каледонии. 

На этот день в стране было сделано 104 998 прививок вакцинами AstraZeneca и Sinopharm; вакцинировались 72 276 человек, причём 32 736 — дважды.

Зима 2021: вирус отступил 
22 декабря Министерство здравоохранения Вануату объявило, что все последние выявленные инфицированные (двое из Новой Каледонии, один прибывший 24 ноября с островов Фиджи и один прибывший 1 декабря из Австралии) полностью излечились, и вируса в стране больше нет, но поскольку пандемия в мире не утихает, риск нового ввоза вируса в страну остаётся высоким.

Отмечается, что на эту дату в стране полностью вакцинировано около трети взрослого населения, и частично — 62 %.

2022: массовое заражение 
65 дней, до 25 февраля 2022 года, активные случаи заражения в стране отсутствовали, однако в этот день было зарегистрировано 11 новых случаев заражения, за которыми последовал резкий рост их числа, и к 29 марта общее число заражений составило уже 2633, включая 1649 активных; ни одной смерти от вируса при этом зарегистрировано не было.

Примечания 

Вануату
Вануату
История Вануату